Ningulus är ett släkte av tvåvingar. Ningulus ingår i familjen Neminidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Ningulus